Мобильное приложение  (калька с ) или приложение для мобильных устройств, также может встречаться в обиходе под названиями сетевое приложение, онлайн или офлайн приложение, приложение для смартфона) — программное изделие, разновидность прикладного программного обеспечения, предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных (портативных, переносных, карманных) устройствах. Обеспечивает без привязки к стационарному компьютеру, «на ходу» необходимые пользователю взаимодействия со Всемирной Сетью (либо устанавливается на устройстве благодаря такому взаимодействию — после скачивания на носимое пользователем устройство). Первоначально мобильные приложения использовались для быстрой проверки электронной почты, но высокий спрос на услуги мобильного интернета привел к расширению их применения и в других областях, таких как игры для мобильных телефонов, GPS либо ГЛОНАСС-геолокация, общение, просмотр видео и пользование Интернетом.

Программные изделия могут быть предустановлены на самом мобильном устройстве или загружаться на него из центров цифрового распространения — онлайновых магазинов приложений. Последние могут представлять собой также точку доступа в среду разработки приложений (в основе которой конкретная мобильная операционная система) либо стороннюю торговую площадку («маркетплейс» ), которая просто предоставляет третьим лицам свой репозиторий для размещения готовых приложений — бесплатно или за плату. При этом программное обеспечение доступа к данным онлайн-платформам само по себе является приложением для мобильного устройства, либо предустановленным, либо скачиваемым. Одно и то же изделие может выпускаться разработчиками в нескольких версиях для наиболее распространённых операционных систем мобильных устройств (iOS, Android, Windows Phone и т. д.).

Сокращение английского названия (, от ) стало очень популярным в англоязычном пространстве с 2007 года, и в 2010 году неологизм был внесен в список «Слова года» Американского диалектического общества.

На начало XXI века рынок приложений для мобильных устройств характеризуется как дуополия мегакорпораций Google и Apple (с операционными системами Android и iOS, соответственно), привлёкших основную массу пользователей и создавших собственные экосистемы разработчиков приложений в мировом масштабе.

Рынок мобильных приложений к 2020-м годам уже очень развит и продолжает расти. Доход от приложений для Android и iOS достиг $111 млрд в 2020 году, что на 24 % больше по сравнению с предыдущим годом. На iOS пришлось 65 % от общего дохода от приложений в 2020 году.

Игры составили 71 % от общего дохода от приложений в 2020 году. iOS принесла $47,6 млрд игрового дохода в 2020 году, а Google Play — $31,9 млрд.

TikTok стал самым прибыльным приложением, а PUBG Mobile — самой прибыльной игрой в 2020 году
.

Виды приложений 
Мобильные приложения можно разделить на три подвида.
 Нативные приложения, предустановленные либо скачиваемые, но изначально задуманные под определённую операционную систему или устройство. Приложение, написанное для устройства c прошивкой Apple не пойдёт на устройстве с прошивкой Android. Поэтому большинство разработчиков готовят программные изделия в виде набора под несколько операционных систем.
 Веб-приложения, являющиеся частными случаями мобильного браузера для просмотра специально созданных мобильных сайтов. Работают на языках программирования Сети: разметочного HTML, формального CSS и встраиваемого JavaScript. Преимущество — приложения независимы от операционной системы устройства, так как информация в основном хранится «в облаке» и обрабатывается за счёт ресурсов Всемирной Сети. Недостаток — работают медленнее соответствующих нативных приложений.
 Гибридные приложения, представляющие собой смешение двух вышеописанных подходов. Гибридные приложения создают с помощью компонента WebView. Webview-приложения представляют собой мобильные версии сайтов, отображаемые в интерфейсе мобильного приложения. Webview приложения доступны на платформах Android и iOS. Такое приложение может отображать сайт, созданный по технологии веб-приложения. Для пользователя такое приложение будет казаться нативным и иметь все необходимые функции. Для разработчика использование данной технологии снижает затраты на написание отдельного кода для мобильного приложения, так как сайт по технологии веб-приложения уже предоставляет все необходимые функции. Также webview-приложения могут использовать нативные функции систем iOS и Android, такие как push-уведомления, оплату через GooglePay или ApplePay, и многие другие. Приложения этого подвида разрабатываются с использованием таких каркасов как Cordova, Flutter, React Native и ряда других.

Основные центры цифрового распространения 
Для старейших торговых площадок приложений характерна специализация на собственной операционной платформе, хотя существуют и кроссплатформенные магазины. На начало XXI века рынок приложений для мобильных устройств характеризуется как дуополия мегакорпораций Google и Apple (с операционными системами Android и iOS, соответственно), привлёкших основную массу пользователей и создавших собственные экосистемы разработчиков приложений в мировом масштабе.
 
Точками цифрового распространения приложений для мобильных устройств, нативных для основных мобильных операционных систем являются следующие сетевые торговые площадки:

 App Store (для iOS/iPadOS)
 Google Play (для Android)
 Samsung Galaxy Store (для Android, Tizen)
 Windows Store (Универсальная платформа Windows)
 Amazon Appstore (для Android, Windows 11)
 BlackBerry World (Android)
 Huawei AppGallery (Android)

Существуют также крупные маркетплейсы, официально не завязанные на какую-либо операционную систему (сторонние платформы), учреждённые в отдельных странах:
  (Android и iOS), Швеция
  (Android), Португалия
  (Android), Иран
 Cydia (iOS, для взломанных айфонов, после легализации этой операции в 2010 году в США)
 F-Droid (Android, только свободное программное обеспечение), Великобритания
  (Android), Литва
  (Android, для программных изделий, связанных с распространением порнографии на мобильных устройствах), США
 Opera Mobile Store (кроссплатформенная, для Android, Java, Symbian, Windows Mobile, iOS), Норвегия

В связи с ростом мировой нестабильности, введением санкций против России (отразившихся и на сетевой торговле), появились и сугубо российские центры сетевого распространения программных изделий данного рода:

 NashStore (Android)
 RuMarket
 RuStore (Android)
 и другие

Создание приложений для мобильных устройств 

Мобильные приложения пишутся на различных языках программирования (Java/Kotlin; PHP/JavaScript; ActionScript; Swift и Objective-C). Процесс создания и доводки приложения разбивается на несколько этапов:

 Определение функционала (какие задачи оно будет выполнять).
 Проектирование и дизайн.
 Процесс разработки.
 Тестирование.
 Мониторинг.

Использование в медицине 
К 2016 году в мире насчитывалось 260 тысяч медицинских мобильных приложений. С помощью приложений смартфоном можно измерить основные параметры функции легких (для получения исходных данных нужно выдохнуть в микрофон), измерить частоту сердечных сокращений, сделать анализ крови или других жидкостей организма с помощью микрофлюидных приложений. Его можно использовать как офтальмоскоп, а с помощью насадки — превратить в отоскоп.

См. также 
 Сервер приложений

Примечания 

Прикладное программное обеспечение
Программное обеспечение мобильных телефонов